Das Adelaide International II 2023 war ein Damen-Tennisturnier in Adelaide. Das Hartplatzturnier der Kategorie WTA 500 war Teil der WTA Tour 2023 und fand vom 9. bis 14. Januar 2023 statt.

Titelverteidigerinnen waren Madison Keys im Einzel sowie die Paarung Eri Hozumi/Makoto Ninomiya im Doppel. Gewonnen wurde das Turnier im Einzel von Belinda Bencic und im Doppel von der Paarung Luisa Stefani/Taylor Townsend.

Qualifikation 
Die Qualifikation für das Adelaide International II 2023 fand vom 7. bis 8. Januar 2023 statt. Ausgespielt wurden sechs Plätze für das Hauptfeld des Turniers.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2023
Tennisturnier in Adelaide